Аладдин Мехман оглы Меликов (; род. 16 сентября 1982, Сумгайыт, Азербайджан, СССР) — учитель, исследователь философии, эпистемолог, востоковед, методолог, переводчик и писатель-исследователь, доктор философских наук, доцент.

Биография 
Аладдин Меликов родился 16 сентября 1982 года в городе Сумгаит Азербайджанской ССР. В 2000 году успешно окончив среднюю школу, поступил в Академию мировых исламских наук; факультет религиоведения по специальности Исламской философии и мистики. Еще с детства отличающийся особой способностью А.Меликов проявил большой интерес к изучению иностранных языков. Со школьных лет с братом, живущим сейчас в Америке, отлично овладел иностранными языками.

Обучение 
 С 1989 по 2000 год учился в средней школе № 2 им. З.Наджафова села Эркиван.
 В 2000 году поступил во Всемирную академию исламских наук, факультет религиоведения, 2004 году с успехом окончил тот же факультет, получил степень бакалавра по специальности «Исламская философия и тайна».
 В 2004—2007 гг. учился в Университете Мофид, по специальности «Методология философии и науки» Западной философии; степень магистра.
 2007—2010 гг.: Университет Мофид, кандидат философских наук.
 2010—2013 гг.: Университет Тарбиат Модарес, доктор философии по Трансандентной философии.
 В 2011—2013 годах был удостоен звания доцента Международного университета Аль-Мустафа в результате изучения философии участия в научных конференциях, решения и в то же время обоснования актуальных научных положений и оценки образовательной, преподавательской и исследовательской деятельности.
 С 1996 года он также проявил интерес к науке «Фикх» и постарался овладеть им всеми своими научными знаниями. Позже он провел некоторые исследования в области «Философия Фикха».

Научная деятельность 
 Работал в посольстве Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.
 Был научным сотрудником в отделе «Философия и схоластика» Научно-исследовательского Института Международного Университета Аль-Мустафа.
 Преподавал иностранный язык в Международном учебном центре «Билик» («Знание»).
 Работал старшим научным сотрудником в Институте востоковедения НАНА.
 Специалист по языку отдела «Официальной корреспонденции» Центра переводов при Кабинете Министров Азербайджанской Республики.
 Работает главным научным сотрудником в отделе «Науковедение и социальные проблемы науки» Института истории науки Национальной академии наук Азербайджана.

Прочая деятельность 
 Учитель в различных колледжах и университетах.
 Эксперт по образовательным, научным и публицистическим вещаниям на различных телеканалах.
 Член редакционной коллегии различных международных и научных журналов.
 Основатель и главный редактор международного научного, философского и интердисциплинарного журнала «МЕТАФИЗИКА».
 Член редакционной коллегии научного журнала «Comparative Studies of Human Rights Journal» («Сравнительные исследования прав человека») Центра «International Center for Developing Peace, Culture and Rationality» («Международный Центр развития мира, культуры и рациональности»).

Публикации 
С первых лет учебы в университете публиковал статьи в различных средствах массовой информации в религиозных, исторических, философских, научных, социальных и литературных сферах. Является автором многих книг по философии, науке и литературе, также переводчиком и редактором нескольких книг. Книги опубликованы в стране и за ее пределами. А.Меликов в то же время принял участие в написании и публикации некоторых книг, а также был полноправным членом редколлегии многих журналов. Сотрудничает с ведущими исследовательскими центрами зарубежных стран, активно участвовал в экспертизе научных книг и статей.

Книги 
 Знакомство мнениями двух лидеров движения Нур. Иран, издательство Международного Университета Аль-Мустафа, второе издание, 2016, 143 с.
 Концепция «совершенный человек» в Философии и Ирфане. Иран, издательство Международного Университета Аль-Мустафа, первое издание, 2014, 198 с.
 Исламский Пророк в Коране и в лице ахли-бейт, Мохаммед Мохаммади Рейсахри, издательство «Даруль-Хадис» Иран, Первое издание, 2014, 184 с.
 Интеллект-вера и человечество, Рза Кашифи, Международный Университет Аль-Мустафа, Иран, Первое издание, 2013 г., 120 с.
 Деяния хаджа, издательство «Kовсар», Первое издание, 2013, 366 с.
 Диалог Mахдавиат, Иран, издательство Международного Университета Аль-Мустафа, первое издание, 2012, 144 с.
 Исследование и анализ эпистемологии: философия Алвина Плантинга и Муртаза Мутаххари (на персидском языке), Иран, издательство Международного Университета Аль-Мустафа, 2011, 213 с.
 Сравнительное изучение и анализ отношений «Интеллект и вера» в сознании Ибн Рушда, Садреддина Ширази и Иммануила Канта. Книга, первое издание, издательство Международного Университета Аль-Мустафа, 2010, 303 с.
 Религиозный Плюрализм, Иран, издательство Международного Университета Аль-Мустафа, 2010.
 Наука и мудрость (в Коране и хадисах), Иран, издательство Международного Университета Аль-Мустафа, 2009.
 Сравнительное исследование и анализ отношений «Интеллект и вера» в сознании Альвина Карла Плантинга и Муртазы Мутахари, Иран, Тегеран, Издание «Маариф», Первое издание, 2009, 339 с.

Статьи 
 «Международный мирный процесс в философии Иммануила Канта и его необходимость», статья, журнал «Comparative Studies of Human Rights» («Сравнительное исследование прав человека»), 2017, № 27, стр. 34-68.
 Согласно философии Садраддина Ширази «Аль-Хикмат аль-Мутаале», субстантивное движение человеческого духа и души. Статья, журнал Тулу, Весна, 2012, № 35, 23-46.
 Концепция «Совершенный человек» в сознании Ибн аль-Араби, журнал «Хафт Асеман», Весна, 2012, № 53, 7-27.
 «Философия религии», сборник статей Зия, том 1, первое издание, Баку, 2010, 47-54.
 «Религиозные и интеллектуальные отношения» Абу Хамида Газали и Муртаза Мутаххари, Журнал «Маариф», Лето 2010, № 18, 181—204.
 «Вера или интеллект». Статья, сборник статей «Зия», том 1, первое издание, Баку, 2010, с. 38-46.
 Исследование и анализ эпистемологии в сознаниях Иммануэла Канта, Ибн Рушда и Садреддина Ширази. журнал Tулу, Весна, 2009, № 27, стр. 65-84.
 Проблемы и перспективы парадоксов «Мудрость и вера» в мыслях Альвина Карла Плантинга и Муртази Мутахари, журнал «Пажуха», 2008, № 32, стр. 27-38.
 «Ислам и философия» (актуальный, или спорный), журнал «Последняя надежда», 2008, № 7, стр. 61-63.
 «Азербайджанская Республика от пламени к исламу (религиозно-философские движения)» (на персидском языке), журнал «Мышление Такриб», Весна, 2008, № 14, стр. 137—159.
 Философский взгляд на вахй Абу Насра Аль-Фараби и Садреддина Ширази (на персидском языке), журнал Пажуха, 2008, № 34, стр.8- 21.
 Существует ли «исламская система управления?», Журнал «Нахли Шахдад», Весна, 2007, № 9, стр.45-47.

Членство в международных конференциях и симпозиумах 
 «Cубстантивное развитие человеческой души во взглядах Низами Гянджеви и Садреддина Ширази», Сборник статей Международной Конференции Низами Гянджеви, Тебриз, том 1, 2018, 649 с.
 «Факторы, формирующие философскую идею периода Азербайджанской Республики», Материал научной конференции «Азербайджанская Демократическая Республика: историческая ретроспектива и современность», 20.02.2018.
 «Актуальные проблемы современного востоковедения» (Буниятовские чтения) «Роль академика Зии Буниятова в развитии истории Азербайджана XX века и науки источниковедения». Сборник статей «Актуальные проблемы современного востоковедения» (Буниятовские чтения), первое издание, 2017, стр. 93.
 Материал конференции «Кавказ в условиях больших потрясений: исторический опыт, современный период и перспективы», Конференция «Влияние этнотерриториальных конфликтов на Южном Кавказе на региональные процессы», «Кавказ в условиях больших потрясений: исторический опыт, современный период и перспективы», первое издание, 2017, стр.9.
 Материал конференции «Божественные мысли имама Хомейни», «Толкование Корана по личному мнению». Сборник статей конференции «Божественные мысли Имама Хомейни», Второй том, первое издание, 2012, с. 207—220.
 Материал конференции «Женщины в идеях Имама Хомейни». «Занятость женщин и их роль в развитии страны», сборник избранных статей Конференции «Женщины в идеях Имама Хомейни», Исламский Университет Азад города Ясудж, первое издание, Весна, 2011 г., стр. 348—355.
 Материал конференции «Аль-Фараби». «Качество Вайх во взглядах Абу Насра аль-Фараби», сборник избранных статей конференции «Аль-Фараби», Ассоциация истории философии, первое издание, Зима, 2011, стр. 49- 50.
 Материалы конференции «Здоровое мышление», «Отношение рационального достоинства и веры в контексте Муртаза Мутаххари», Сборник избранных статей Конференции «Хикмет», первое издание, Зима, 2010, с. 11- 60.
 Статья конференции «Религиозная интеллектуальность». «Религиозная интеллектуальность; суровая правда, но более легкая притязание», сборник избранных статей Второй конференции «Религиозная интеллектуальность», Университет имени Шахида Бехешти, первое издание, осень, 2010, с. 149—166.
 Материал конференции «История развития науки». «Практические меры и основы теории религиозных наук», Резюме избранных статей конференции «Роль религии в истории развития науки», Исламский Университет Азад, первое издание, Зима, 2009, стр.23.

Основные научные достижения 
 Новые научные исследования в областях онтологии.
 Новые научные исследования в областях эпистемологии.
 Новые научные исследования в областях философских антропологии.

Награды и звания 
 Премия «Наука» им. Насреддина Туси Исламской Республики Иран.
 Премия «Здоровое мышление» при Президенте Исламской Республики Иран за исследования в эпистемологии.
 Премия гносеологических исследований для молодых ученых под названием «Алламе Хилли».
 Победитель грант-научного конкурса за труды в области Эпистемологии, объявленный Президиумом НАНА для молодых ученых Академии по случаю 28 мая — Дня Республики.

Примечания

Ссылки 
 Официальный веб-сайт Аладдина Меликова на сайте международных ученых и академических исследователей (на Азерб.яз.)
 Официальный веб-сайт Аладдина Меликова на сайте международных ученых и академических исследователей (на Анг.яз.)
 Официальный веб-сайт Аладдина Меликова на сайте международных ученых и академических исследователей (на Персидском яз.)
 Страница Аладдина Маликова в журнале «Метафизика» 
 Официальная страница Аладдина Маликова Akademia.edu
 Официальная страница «Одноклассники» Аладдина Маликова
 Официальная страница Instagram Аладдина Меликова
 Официальный профиль Facebook Аладдина Меликова
 Официальный IMDb ID канал Аладдина Меликова
 Официальный канал YouTube Аладдина Меликова
 Официальный профиль Linkedin Аладдина Меликова
 Официальная страница Twitter Аладдина Меликова

Доктора философских наук
Философы Азербайджана
Переводчики Азербайджана
Выпускники вузов Ирана
Учёные Азербайджана
Востоковеды Азербайджана
Историки Азербайджана
Переводчики по алфавиту
Богословы Азербайджана
Богословы по алфавиту
Богословы XXI века
Философы по алфавиту
Философы XXI века
Учёные XXI века
Востоковеды по алфавиту
Востоковеды XXI века
Историки по алфавиту
Историки XXI века
Исламские философы
Главные редакторы журналов
Главные редакторы Азербайджана
Википедия:Биографии современников
Редакторы научных журналов